Mackie steht für:
 Mackie (Tontechnik), US-amerikanischer Hersteller von Studioequipment

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mackie (Kansas)
 Mackie (Oklahoma)
 früherer Name von Trumbull (Texas)

Personen:
 Mackie Messer, fiktive Gestalt in Die Dreigroschenoper

 Alec Mackie (1903–1984), irischer Fußballspieler
 Anthony Mackie (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Bob Mackie (* 1939), US-amerikanischer Modedesigner und Kostümbildner
 Darren Mackie (* 1982), schottischer Fußballspieler
 Gael Mackie (* 1988), kanadische Turnerin

 Jamie Mackie (* 1985), schottischer Fußballspieler

 Lise Mackie (* 1975), australische Schwimmerin
 Pearl Mackie (* 1987), britische Schauspielerin
 Sean Mackie (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Steven Mackie (1927–2010), schottischer Theologe, Ökumeniker und Friedensaktivist
 Thomas Mackie (1840–1905), kanadischer Politiker
 Wayne Mackie (1966–2022), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter

Siehe auch:
 Mackey
 Mecky
 3 Mecky’s
 McKee
 McKey